100 величайших фильмов XXI века по версии BBC () — список наилучших художественных фильмов XXI века по версии BBC Culture.

Способ отбора 
В отборе фильмов участвовали более 177 кинокритиков (122 мужчины и 55 женщин); также учитывались мнения авторитетных журналов и сайтов, посвящённых кино. Наиболее часто в списке встречаются фильмы следующих режиссёров: Кристофер Нолан, Братья Коэн, Пол Томас Андерсон, Дэвид Финчер. Российский кинематограф представлен двумя фильмами режиссёра Андрея Звягинцева: «Левиафан» и «Возвращение».

Хотя 2000 год не относится к XXI веку, ВВС внесла в список семь фильмов этого года.

Список

См. также 
 250 лучших фильмов по версии IMDb

Примечания 

Кинематографические рейтинги